Franciszek I Rakoczy (24 lutego 1645 – 8 lipca 1676) – książę Siedmiogrodu, syn Jerzego II Rakoczego, ojciec Franciszka II
 Franciszek II Rakoczy (27 marca 1676 – 8 kwietnia 1735) – książę Siedmiogrodu i Węgier